Nagari Paninjauan (Tanjung Raya), een plaats in Indonesië
Nagari Paninjauan (X Koto Diatas), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing